John Beattie ist der Name folgender Personen:

* John Beattie (Rugbyspieler, 1907) (1907–1977), schottischer Rugby-Union-Spieler
 John Beattie (Rugbyspieler, 1957) (* 1957), schottischer Rugby-Union-Spieler und Sportjournalist
 John Beattie (Ruderer) (* 1957), britischer Ruderer
 John Beattie (* 1985), schottischer Rugby-Union-Spieler, s. Johnnie Beattie
 John Carruthers Beattie (1866–1946), schottischer Physiker
 John H. M. Beattie (1915–1990), britischer Sozialanthropologe
 John M. Beattie (1932–2017), britisch-kanadischer Historiker

Siehe auch:
 Jack Beattie
 Red Beattie
 John Beatty